Parigot est synonyme de Parisien en argot parisien, souvent employé de façon péjorative.

Patronyme 

 Guy Parigot (Paris,  - ), est un comédien, metteur en scène et directeur de théâtre français ;
 Louis Parigot (1804-1875), homme politique français ;
  (1894-1947), médecine et medium brésilien ;
 Pauline Parigot, est une actrice française originaire de Rennes et petite-fille de Guy Parigot ;
  (1916-1973), ingénieur civil et homme politique brésilien.

Titre 

 Le P'tit Parigot est le nom d'une série de films français en six épisodes tournés en 1926.

Lien externe 
 

Patronyme français
Patronyme hispanique
Patronyme brésilien